Kloster St. Matthias steht für:
 Kloster St. Matthias (Zellerfeld), Benediktinerabtei in Zellerfeld, Niedersachsen
 Benediktinerabtei St. Matthias in Trier, Rheinland-Pfalz